Питта-великан () — вид птиц из семейства питтовых (Pittidae). Распространены только в Индонезии.

Естественной средой обитания является субтропические и тропические влажные леса, преимущественно в низменных районах. Точная численность вида неизвестна, но она довольна велика, так что исчезновение виду не грозит. 

До сих пор неясно какой вид питт является наиболее близким родственником питте-великану. Считалось, что Pitta superba и Pitta sordida, или даже Pitta steerii, являются родственными видами, но были обнаружены существенные отличия, поэтому предположение было отвергнуто. Также обнаружено два подвида.

Подвиды 
 Pitta maxima maxima
 Pitta maxima morotaiensis

Примечания

Ссылки 

Питты
Животные, описанные в 1845 году
Птицы Азии